А́сти:

 Асти — город в Италии.
 Асти — игристое вино из Италии.
 Асти — провинция в Италии.
 Asti (настоящее имя — Анна Анатольевна Дзюба; род. 1990) — украинская певица.
 Асти, Адриана (род. 1933) — итальянская актриса.
  — характеристика городского дема в Аттике (Древняя Греция).